een personage uit de Supermanverhalen, zie Lois Lane (Superman)
 een Nederlandse popgroep, zie Loïs Lane